Бикила:

 Абебе Бикила — марафонец, двукратный олимпийский чемпион.
 Ворку Бикила — эфиопский бегун на длинные дистанции.